Семён Егорович Захаров (, село Столпово, Рязанская губерния — 6 февраля 1986, Москва) — военно-морской политработник. Начальник Главного политического управления ВМФ СССР (1950—1953), адмирал (1966).

Биография 

Родился а в селе Столпово, ныне в сельском поселении Гололобовское Зарайского района Московской области. Русский.

С 1926 года член ВКП(б).

С 1926 по 1932 год: секретарь волостного комитета РЛКСМ, заведующий отделом Зарайского уездного комитета РЛКСМ (Московская губерния), секретарь комитета ВКП(б) 2-й авиашколы Гражданского воздушного флота, секретарь комитета ВКП(б) Тамбовского электромоторостроительного завода «Ревтруд», инструктор организационного отдела исполкома Московского горсовета.

С декабря 1932 года по март 1933 года — слушатель курсов политработников при Борисоглебской школе военных лётчиков РККА, с марта 1933 года по октябрь 1934 года — инструктор политотдела Ейской авиашколы, с октября 1934 года по январь 1938 года — слушатель авиационного факультета Военно-политической академии, с января по ноябрь 1938 года — заместитель начальника отдела Политуправления РККА по работе среди комсомольцев.

С ноября 1938 года по март 1939 года — секретарь ЦК ВЛКСМ.

С марта 1939 года по февраль 1947 года — член Военного Совета Тихоокеанского флота. Участник советско-японской войны 1945 года, руководил работой партийных и комсомольских организаций флота, его деятельность по воспитанию бойцов высоких боевых и моральных качеств особенно проявилась в десантных операциях по овладению важнейшими портами и базами противника в Северной Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах.

С февраля 1947 года по ноябрь 1948 года — заместитель по политчасти командующего 5-м ВМФ.

С декабря 1948 года по март 1950 года — слушатель военно-морского факультета Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова.

С марта 1950 года по март 1953 года — член Главного военного совета Военно-Морского Министерства.

С июля 1950 года по март 1953 года — начальник Главного Политуправления ВМС.

Член ЦК ВКП(б) (1939—1952), с октября 1952 года по февраль 1956 года — кандидат в члены ЦК КПСС. С октября 1952 года по март 1953 года — член Постоянной комиссии по вопросам обороны при Президиуме ЦК КПСС.

С марта по май 1953 года — в распоряжении Главного Политуправления Министерства обороны СССР.

С марта 1954 года по март 1956 года — заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны СССР..

«За крупные недостатки в руководстве партполитработой и низкое состояние политико-воспитательной работы с личным составом ВМФ», как отмечалось в постановлении Совета Министров СССР от 13 февраля 1956 года, понижен в воинском звании до контр-адмирала.

С марта по май 1956 года — в распоряжении Главного Политуправления Министерства обороны СССР.

С мая 1956 года по август 1958 года — начальник Политуправления Северного Флота.

С августа 1958 года по март 1959 года — в научно-исследовательской группе N 2 при Главнокомандующем ВМФ, в группе N 4 при Генеральном штабе Вооружённых Сил,  кандидат исторических наук.

С марта 1959 года по январь 1970 года — заместитель по политчасти начальника военно-морских учебных заведений.

В январе 1970 года уволен в запас.

Один из авторов кн. «Краснознамённый Тихоокеанский флот» (2 изд., М., 1973).

Скончался 6 февраля 1986 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Воинские звания 
 Дивизионный комиссар (28.3.1939)
 Корпусной комиссар (8.8.1940)
 Генерал-майор береговой службы (13.12.1942)
 Генерал-лейтенант береговой службы (31.05.1944)
 Адмирал (27.1.1951)
 Контр-адмирал (13.2.1956)
 Вице-адмирал (7.5.1960)
 Адмирал (7.5.1966)

Награды 
 Орден Ленина (10.08.1945)
 Орден Октябрьской Революции (1976)
 Орден Красного Знамени (21.08.1953)
 Орден Ушакова 1-й степени (14.09.1945)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (1985)
 четыре ордена Красной Звезды (31.05.1943, 24.06.1948, 22.02.1968, 05.02.1986)
 Орден «Знак Почёта» (22.02.1938).
 Медали;
 знак «50 лет пребывания в КПСС»
 Иностранные награды.

Память 
 Имя адмирала М. Н. Захарова было присвоено большому противолодочному кораблю.

Примечания

Литература 
  — С.134.
 Гришанов В. М. Адмирал С. Е. Захаров (К 80-летию со дня рождения). // Военно-исторический журнал. — 1986. — № 2. — С.94-96.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 XPOHOC

Моряки Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны 
Участники советско-японской войны (СССР)
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Похороненные на Новодевичьем кладбище